Walter Lerche ist der Name folgender Personen:

* Walter Lerche (Bildhauer) (1881–1951), deutscher Bildhauer 
 Walter Lerche (Jurist) (1901–1962), deutscher Jurist und Richter